Pejović je priimek več oseb:
 Andrija Pejović (1911-), srbski komunist, pravnik, partizan, general, javni pravobranilec in narodni heroj
 Tadija Pejović (1892-), srbski matematik